Název Zbojnícky potok má více vodních toků:

 Zbojnícky potok (přítok Bardejovského potoka) – pravostranný přítok Bardejovského potoka na Slovensku v okrese Bardejov
 Zbojnícky potok (přítok Hnilce) – pravostranný přítok Hnilce na Slovensku v okrese Brezno
 Zbojnícky potok (přítok Smolníku) – pravostranný přítok Smolníku na Slovensku v okrese Gelnica
 Zbojnícky potok (přítok Veľkého Studeného potoka) – pravostranný přítok Veľkého Studeného potoka ve Veľké Studené dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku v okrese Poprad